

Топоніми

Муртоза — муніципалітет.
 Муртоза (парафія)